Твід — тканина для костюмів.
 Твід — річка в Шотландії.
 «Твід» — московський рок-гурт.

Прізвище 

 Вільям Марсі Твід (1823—1878) — американський політик, символ американської корупції.
 Шеннон Твід ( 1957) — канадська кіноактриса і модель.